Wolfsklauwfamilie (Lycopodiaceae)
 Lycopodium, het geslacht wolfsklauw
 Diphasiastrum, een geslacht in de wolfsklauwfamilie